Windhab steht für:

 Erich Windhab (* 1956), deutscher Ingenieur für Lebensmitteltechnologie
 Windhab (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Windhab (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark